Михаи́л Ковалёв:

 Ковалёв, Михаил Александрович (известен под псевдонимом Рюрик Ивнев; 1891—1981) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Ковалёв, Михаил Андреевич (1879 — после 1921) — грузинский политик-социалист, член Учредительного собрания Грузии.
 
 Ковалев, Михаил Витальевич (род. 2000) — белорусский хоккеист.
 Ковалёв, Михаил Карпович (1908—1979) — советский педагог.
 Ковалёв, Михаил Маркович (1916—1990) — украинский советский хирург.
 
 Ковалёв, Михаил Прокофьевич (1897—1967) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Ковалёв, Михаил Яковлевич (род. 1959) — белорусский учёный, специалист в области исследований операций и логистики.